Frederick Stuart peut faire référence à :

 Frederick Stuart (1751-1802), député d'Ayr Burghs et Buteshire
  (1879–1954), membre australien de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Galles du Sud
 Freddie Stuart, acteur anglais dans l'épisode 2002 de Spooks

Voir aussi
Frederick Stuart Church (1842–1924), dessinateur et illustrateur américain
  (1870–1939), surintendant américain des travaux publics de l'État de New York
Frederick Stewart